Vorta steht für:
 Vorta (Nunatak), Nunatak im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Völker und Gruppierungen im Star-Trek-Universum#Vorta